Randy Jackson (1926–2019), amerykański baseballista
 Randy Jackson (ur. 1956), amerykański muzyk, basista, producent muzyczny, juror American Idol
 Randy Jackson (ur. 1961), amerykański muzyk, w młodości członek zespołu The Jacksons, brat Michaela Jacksona i Janet Jackson